René Girard (menswetenschapper) (1923-2015), Frans-Amerikaans antropoloog en filosoof
 René Girard (voetballer) (1954), Frans voetballer en voetbaltrainer